Crescione dei giardini – pianta annuale usata anche per uso alimentare
 Crescione d'acqua – pianta perenne della famiglia delle Brassicaceae
 Crescione – pietanza tipica romagnola
 Crescione – figura araldica